Ashe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James S. Ashe
 William Willard Ashe